Ectemnius är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1845. Ectemnius ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Ectemnius